Вулиця Ганни Барвінок (Буча)
 Вулиця Ганни Барвінок (Дніпро)
 Вулиця Ганни Барвінок (Київ)
 Вулиця Ганни Барвінок (Львів)

Вулиці в Україні, названі на честь жінок